Mondaini ist der Familienname folgender Personen:
 Giacinto Mondaini (1902–1979), italienischer Maler und Humorist
 Marcos Mondaini (* 1985), argentinischer Fußballspieler
 Sandra Mondaini (1931–2010), italienische Schauspielerin und Fernsehmoderatorin